Zkratka RSV nůže znamenat:
 respirační syncytiální virus
 virus Rousova sarkomu (Rous sarcoma virus)